Zhongjianichthys rostratus — вид бесчелюстных или базальных хордовых из семейства Myllokunmingiidae, единственный известный науке в роде Zhongjianichthys. Обитали в нижнекембрийских морях. Образцы животных найдены в сланцах Маотяньшань (Китай).

Рассматривается как раннее бесчелюстное и, следовательно, близкий родственник предка всех позвоночных. Присутствует брюшной плавник.

См. также 
 Haikouichthys ercaicunensis
 Хайкоуэлла
 Пикайя

Литература

Ссылки 
 .

Myllokunmingiidae
†
Бесчелюстные кембрийского периода
Фоссилии, описанные в 2003 году
Фауна сланцев Маотяньшань